Александр Фёдорович Бредихин (1681 — после 1743) — новгородский и смоленский губернатор. Отец генерал-поручика С. А. Бредихина.

В службе с 1692 года, в 1705 году — офицер Преображенского полка. В 1723 году, имея чин капитана, входил в «Вышний суд» и участвовал в разборе ссоры сенатора барона Шафирова с сенатским обер-прокурором Скорняковым-Писаревым. 

В 1729 году Бредихин был смоленским вице-губернатором; в 1739 году назначен новгородским, а в 1743 году — смоленским губернатором. Тайный советник (1739).

Источники 
  
 Комментарий № 7 к журналу М. А. Муравьева

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1681 году
Смоленские губернаторы
Новгородские губернаторы
Преображенцы